Алейники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Алейники — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Алейники — хутор в Миорском районе Витебской области.